Kaneko kan som auktorsförkortning betyda:

 Beverly Kaneko
 Natsumi Kaneko

Robotskapade auktorsförkortningar